Lieve Van Damme (politica), een Belgisch politica
 Lieve Van Damme (schrijfster), een Belgisch schrijfster